Хейкок:

 Хейкок, Питер Джон (род. 1951) — гитарист и композитор.
 Хейкок — бывший государственный гражданский аэропорт, обслуживавший населённый пункт Хейкок (Аляска), США.